I duri non ballano (Tough Guys Don't Dance) – romanzo di Norman Mailer del 1985
 I duri non ballano (Tough Guys Don't Dance) – film del 1987 diretto da Norman Mailer
 Tough Guys Don't Dance – album dei Soulsavers del 2003
 Tough Guys Don't Dance – album degli High Contrast del 2007